

Arte 
Otelo, o Mouro de Veneza — obra de Shakespeare
Otello — ópera de Verdi
Otello (Rossini) — ópera
Othello (1965) — filme com Laurence Olivier e Maggie Smith
Othello (1995) — filme com Laurence Fishburne e Irène Jacob

Pessoas 
Otelo Saraiva de Carvalho — militar português que foi o principal estratega do 25 de Abril de 1974 
Otelo (voleibolista), atleta brasileiro

Outros usos 
Othello (Washington) — cidade dos Estados Unidos no estado de Washington

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes